Coppa della Confederazione CAF
 Coppa delle Confederazioni FIFA